Cruise, qui signifie «  » en anglais et en néerlandais, est un nom de famille notamment porté par :
 Carter Cruise (née en 1991), actrice pornographique et mannequin américaine ;
 Julee Cruise (1956-2022), actrice et chanteuse américaine ;
 Tom Cruise (né en 1962), acteur et producteur de cinéma américain.

Autres 
 Jungle Cruise, une attraction des parcs à thèmes de Disney ;  
 Cruise un film américain de , sorti en 2018.